Jázmin (növénynemzetség)
 Jázmin (keresztnév)